Cochenille est un nom commun qui peut désigner :
 La cochenille, un insecte  parasite des plantes (phytophages), appartenant à la super-famille des Coccoidea ; elle produit du miellat, substance sucrée qui est souvent recueillie par des fourmis.
 Le rouge cochenille, un colorant naturel carmin produit par Dactylopius coccus.
Hémiptère (nom vernaculaire)